Shams steht für:

 Association Shams, eine tunesische LGBT-Bürgerrechtsorganisation
 Shams-1, ein Sonnenwärmekraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Shams ist der Familienname folgender Personen:
 Aminur Rahman Shams-ud Doha (1929–2012), bangladeschischer Politiker und Diplomat 
 Ibrahim Shams (1917–2001), ägyptischer Gewichtheber
 Siavash Shams (* 1965), persischer Sänger

Siehe auch:
 Schams (Begriffsklärung)